Zawody w klasie RS:X kobiet podczas XXXII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio odbyły się w dniach 25–26, oraz 28-29 i 31 lipca 2021 na olimpijskim akwenie Enoshima Yacht Harbor.

Harmonogram

Format zawodów 
Zawody składały się z 12 pojedynczych wyścigów i wyścigu finałowego dla najlepszej dziesiątki zawodniczek. Punkty były przyznawane za miejsca zajęte na mecie na zasadzie 1 punkt za 1 miejsce, 2 punkty za drugie miejsce itd. Po dwunastu wyścigach najlepsza dziesiątka zawodniczek rozgrywała wyścig finałowy, za który punkty przyznawane były podwójnie, tzn. 2 za 1 miejsce, 4 za drugie itd. Na wynik końcowy składała się suma wszystkich punktów, z wykluczeniem najsłabszego spośród 12 wyścigów.

Wyniki 
Na podstawie:

Przypisy 

Żeglarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020